Rosica – rzeka, dopływ Jantry
 Rosica – struga, dopływ Wisły
 Rosica – struga, dopływ Wkry
 Rosica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Rosica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo
 Rosica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte
 Rosica – wieś w rejonie witebskim, miejsce męczeństwa błogosławionych Jerzego i Antoniego
 Rosica – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac